Constantí III Heracli (612-641), emperador romà d'Orient el 641
 Constantí III o Constantí (usurpador), general romà que es va proclamar emperador el 407 i va exercir fins al 411
 Constantí III d'Armènia Menor (1278- ~1310), rei d'Armènia Menor fill de Lleó III, a qui succeí el 1289 
 Constantí III de Cesarea fou patriarca de l'església armènia del 1307 al 1322. Fou escollit amb suport
 Constantí Salusi III de Càller, fill i successor ~1130 de Marià Torxitori II de Càller
 Constantí III d'Escòcia (971-997), rei d'Escòcia, fill de Culen
 Constantí III d'Imerètia, germà de Giorgi II d'Imerètia i el va succeir com a rei el 1585. Va ser deposat per
 Constantí III de Kartli, rei de Kakhètia del 1721 al 1732 i rei de Kartli el 1727. Era fill
 Constantí III de Lacon, possible fill d'Itocor de Gunale, apareix com a jutge de Gallura el 1146, i continua essent esmentat fins al 1161
 Constantí III Mukhrani-batoni (1696-?), príncep de Mukhran (1735 -1755)